József Takács ist der Name folgender Personen:

 József Takács (Esperantist) (1890–1944), ungarischer Esperantist
 József Takács (Fußballspieler, 1904) (1904–1983), ungarischer Fußballspieler
 József Takács (Fußballspieler, 1960) (* 1960), ungarischer Fußballspieler 
 József Takács (Fußballspieler, 1965) (* 1965), ungarischer Fußballspieler
 József Takács (Politiker) (1884–1961), ungarischer Politiker und Minister